Monay peut désigner :

Toponymes

Monay : un village de la région de l'Est.

Monay : une commune du département du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté.

Monay : capitale de la paroisse civile de La Paz de la municipalité de Pampán dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme